Беседас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 32 км². Население — 286 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 94 км.

Население

Примечания

Ссылки 
  Situación geográfica de Becedas
 Foto aérea de Becedas en el Sigpac del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Муниципалитеты Авилы